CUV est un sigle pouvant faire référence à :
 Crossover utility vehicle, un type de véhicule.

CUV est aussi un code pouvant faire référence à :
 , au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.
CUV est aussi un sigle faisant référence à :

 Communauté Universitaire Valaisanne

Code IATA des aéroports